Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Katowice Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Nejvýše nasazenou tenistkou byla Češka Petra Kvitová, která figurovala na osmém místě žebříčku WTA. Dvouhra představovala premiérový ročník turnaje v polských Katovicích.

Vítězkou se stala italská turnajová dvojka Roberta Vinciová, která ve finále zdolala nejvýše nasazenou Petru Kvitovou ve dvou setech 7–6(7–2) a 6–1. Připsala si tak první singlový titul sezóny a srovnala vzájemný poměr zápasů na 1–1. Obě hráčky byly v národních týmech pro semifinále Fed Cupu, hrané na palermské antuce v následném týdnu.

Nasazení hráček 
  Petra Kvitová (finále)
  '''Roberta Vinciová (vítězka)
  Klára Zakopalová (2. kolo)
  Julia Görgesová (1. kolo, skreč)
  Alizé Cornetová (1. kolo)
  Kaia Kanepiová (2. kolo)
  Sabine Lisická (1. kolo)
  Laura Robsonová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Katowice Open
Sport v Polsku v roce 2013
WTA Tour 2013